Tanypteryx är ett släkte av trollsländor. Tanypteryx ingår i familjen Petaluridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Tanypteryx